Робардс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Робардс, Джейсон (1922—2000) — американский актёр.
 Робардс, Сэм (род. 1961) — американский актёр.